Ян Вельопольський:

 Ян Вельопольський (канцлер)
 Ян Вельопольський (краківський воєвода)
 Ян Вельопольський (сандомирський воєвода)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок